SOHO (kantoor), Small Office, Home Office. Een klein kantoor of thuiskantoor.
 SOHO (ruimtesonde), de Solar and Heliospheric Observatory.
 Soho is ook een gebied in de steden Londen, New York, Birmingham en Hongkong.